Scudo, écu en italien peut désigner :

 le scudo, une ancienne monnaie ;
 le scudo piémontais, une ancienne monnaie ;
 la Fiat Scudo, un modèle d'automobile

voir aussi 
 Écu
 Escudo espagnol
 Escudo portugais